Маспаломас (значения) — топоним Испании:

 Маспаломас — город на острове Гран-Канария, Канарские острова.
 Маспаломас — маяк на острове Гран-Канария.